Pjeve ima više značenja:
 Pjeve (Alesandrija)
 Pjeve (Breša)
 Pjeve (La Specija)
 Pjeve (Mačerata)
 Pjeve (Masa-Karara)
 Pjeve (Padova)
 Pjeve (Parma)
 Pjeve (Peruđa)
 Pjeve (Pjačenca)
 Pjeve (Ređo Emilija)
 Pjeve (Torino)